Die BRD Bucharest Open 2016 waren ein Tennisturnier der WTA in Bukarest. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2016 und fand vom 11. bis 17. Juli 2016 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BRD Bucharest Open 2016 fand vom 9. bis 11. Juli 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Bukarest